

Patronyme 

 Louise d’Épinay (1726-1783) écrivaine française.
 Marie de L’Épinay (1802-1864) écrivaine française.

Toponyme 
En France, 
 Épinay, ancienne commune du département de l'Eure ;
 Épinay-sur-Seine, commune du département de la Seine-Saint-Denis ;
 Épinay-Champlâtreux, commune du département du Val-d'Oise ;
 Épinay-sous-Sénart et Épinay-sur-Orge, communes du département de l'Essonne ;
 Saint-Aubin-Épinay et Épinay-sur-Duclair, communes du département de la Seine-Maritime ;
 Épinay, ancienne commune du département de la Seine-Maritime ;
 Cartigny-l'Épinay et Épinay-sur-Odon, communes du département du Calvados ;
 L'Épinay-le-Comte, commune du département de l'Orne.

Bâtiment 
 Le moulin de l'Épinay, moulin à vent situé à La Chapelle-Saint-Florent (Maine-et-Loire, France).

Homonymie de toponyme